Beauvoisin (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Beauvoisin (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy